«Берое» — болгарский футбольный клуб, из города Стара-Загора, выступающий в высшем дивизионе чемпионата страны. Клуб основан в 1916 году, домашние матчи проводит на стадионе «Берое». Главным достижением «Берое» считается победа в чемпионате Болгарии в сезоне 1985/86.

Достижения 
 Чемпион Болгарии: 1985/86
 Серебряный призёр чемпионата Болгарии: 2014/15
 Бронзовый призёр чемпионата Болгарии: 1971/72
 Обладатель Кубка Болгарии (2): 2009/10, 2012/13
 Финалист Кубка Болгарии (4): 1967/68, 1972/73, 1978/79, 1979/80
 Обладатель Суперкубка Болгарии: 2013
 Обладатель Балканского Кубка (4): 1968, 1969, 1982, 1984

Выступления в международных турнирах

Текущий состав

Ссылки 
 Сайт клуба

Появились в 1916 году в Болгарии